Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1996 проходили с 3 по 21 сентября 1996 года. В финалы первенства вышли пять лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стала команда «Аделаида Лайтнинг», которая со счётом 80:65 обыграла команду «Сидней Флэймз». «Аделаида» в третий раз вышла в большой финал ЖНБЛ и во всех из них становилась триумфатором турнира, «Сидней» же в свою очередь также в третий раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе только одну победу. Самым ценным игроком финала стала Мишель Гриффитс, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов 
Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 3 сентября команда «Перт Брейкерс» переиграла клуб «Брисбен Блэйзерс» со счётом 95:62.

Результаты

Финал устранения

Перт — Брисбен — 95-62

Полуфиналы

Сидней — Аделаида — 57-54

Буллин — Перт — 58-75

Предварительный финал

Аделаида — Перт — 87-55

Большой финал

Составы участников финала

Сидней — Аделаида — 65-80

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1996
Финалы ЖНБЛ